

Astronautica 
 Tranquility – modulo della Stazione Spaziale Internazionale

Letteratura 
 Tranquillità (Tranquility) – romanzo di John William Godward del 1914

Musica 
 Tranquility – album di Lee Konitz del 1957
 Tranquility – traccia dell'album Another Intensity di Gentleman del 2007